Wiprecht steht für

Wiprecht von Groitzsch (um 1050–1124), als Wiprecht II. Gaugraf im Balsamgau, ab 1123 als Wiprecht (I.) Markgraf von Meißen und der Lausitz
Wiprecht III. von Groitzsch (um 1088–1116) 
Siegmund Wiprecht von Zerbst (1606–1682)

Siehe auch:
Wiprechtsburg 
Wiprechtkirche
Wipprecht, Wieprecht, Weiprecht